
Molekulska formula -{C15H10O7}- se može odnositi na:
 Kvercetin
 Morin (molekul), flavonol
 Kvercetin, flavonol